Bang är ett efternamn,som burits av bland andra:

 Andreas Bang-Haas (1846–1925), dansk entomolog
 Anne Katrine Bang (född 1966), norsk författare
 Anton Bang (1809–1870), norsk tidningsman
 Anton Christian Bang (1840–1913), norsk biskop
 Arne Bang-Hansen (1911–1990), norsk skådespelare
 Bernhard Bang (1848–1932), dansk veterinär
 Christian Bang (1861–1931), norsk konsul
 Claes Bang (född 1967), dansk skådespelare
 Bang Dae-Du (född 1954), sydkoreansk brottare
 Elisabeth Bang (1922–2009), norsk skådespelare
 Erik Bang (Truxa) (1919–1996), dansk illusionist
 Frederik Ludvig Bang (1747–1820), dansk läkare
 Gustav Bang (1871–1915), dansk historiker och politiker
 Herman Bang (1857–1912), dansk författare och journalist
 Ivar Bang (1869–1918), norsk medicinsk kemist
 Jacob E. Bang (1899–1965), danska formgivare
 Jacob Peter Bang (1865–1936), dansk teolog
 Jan Bang (född 1968), norsk musiker
 Jens Bang (1575–1644), dansk köpman
 Bang Jeong-hwan (1899–1931), koreansk författare
 Karin Bang (1928–2017), norsk författare
 Kate Bang (1892–1976), dansk  författare
 Kjetil Bang-Hansen (född 1940), norsk skådespelare
 Lars Bang Larsen (född 1972), dansk konsthistoriker
 Michael Bang (1942–2013), dansk formgivare
 Bang Min-ah (född 1993), sydkoreansk sångerska och skådespelare
 Niels Haarup Bang (1857–1934), dansk skolman och filosof
 Nina Bang (1866–1928), dansk historiker och politiker
 Odd Bang-Hansen (1908–1984), norsk författare och översättare
 Ole Bang (1788–1877), dansk läkare och universitetslärare
 Oluf Bang, flera personer
 Oluf Bang (författare) (1882–1957), dansk författare
 Oluf Bang (genealog) (1710–1783), dansk genealog
 Oluf Bang (veterinär) (1881–1937), dansk veterinär och bakteriolog
 Oluf Lundt Bang (jurist)  (1731–1789), dansk ämbetsman
 Peder Bang (död 1277), dansk biskop
 Peter Bang (1900–1957), dansk ingenjör och företagsledare
 Peter Georg Bang (1797–1861), dansk jurist och politiker
 Povl Bang-Jensen (1909–1959), dansk diplomat
 Pål Bang-Hansen (1937–2010), norsk skådespelare och regissör
 Sophus Bang (1866–1950), dansk läkare
 Bang Soo-hyun (född 1972), sydkoreansk idrottare
 Thomas Bang (1600–1661), dansk teolog och filolog
 Vilhelm Bang (1843–1910), dansk författare
 Bang Yong-guk (född 1990), sydkoreansk kompositör, sångare och dansare 

Danska efternamn
Norska efternamn
Koreanska efternamn